Powiat sieniawski (niem. Bezirk Sieniawa) – dawny powiat kraju koronnego Królestwa Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1855–1867.

Siedzibą c.k. starostwa była Sieniawa. W skład powiatu wchodziły: Adamówka, Buchowska Wola, Cetula, Cieplice, Czerce, Czerwona Wola, Dobcza, Dobra, Dąbrowica, Dybków, Krasne, Kruhel Pawłosiowski, Leżachów, Makowiska, Manasterz, Majdan Sieniawski, Mołodycz, Nielepkowice, Piskorowice, Pełkinie, Piwoda, Radawa, Rudka, Ryszkowa Wola, Setna, Sieniawa, Słoboda, Surmaczówka, Szówsko, Wiązownica, Wierzbna, Wylewa, Wólka Pełkińska.

Przypisy 

powiat
Sieniawa